Чемпионат Нидерландов по международным шашкам — соревнование по шашкам. Первый официальный чемпионат был проведён в 1908 году. С 1911 года проводятся под эгидой KNDB.

Призёры

Примечания 

Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам